Resultats del Gran Premi d'Alemanya de Fórmula 1 de la temporada 1987, disputat al circuit de Hockenheimring el 26 de juliol del 1987.

Resultats

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 42. 616 

 Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 45. 716 (a la volta 24)

Referències 
 

Alemanya
1987